Aesch puede referirse a las siguientes comunas suizas:

Aesch, en el cantón de Basilea-Campiña;
Aesch, en el cantón de Lucerna;
Aesch, en el cantón de Zúrich.